Deux éditions de l’Open d'Australie se sont tenues en 1977. Pour la compétition en simple dames de , voyez l’article Simple dames de l'Open d'Australie janvier 1977 ; pour celle de décembre, voyez Simple dames de l'Open d'Australie décembre 1977.